N37 oder N 37 bezeichnet:

 Route nationale 37, Nationalstraße in Frankreich
 N37 (Togo), Fernstraße in Togo
 HMS Thrasher (N37), U-Boot der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg